Bernardoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Maria Bernardoni (1541–1605), italienischer Jesuit und Architekt
 Paul Bernardoni (* 1997), französischer Fußballspieler